Jméno a příjmení Miroslav Adámek má více nositelů:

 Miroslav Adámek (malíř) (1957–2002) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Miroslav Adámek (slovenský politik) (1945–???) – československý politik, poslanec za SNS v letech 1990 až 1992
 Miroslav Adámek (politik STAN) (* 1963) – český politik, bývalý primátor města Zlína
 Miroslav Adámek (politik ANO) (* 1973) – český politik, senátor za obvod č. 65 - Šumperk, nestraník za hnutí ANO 2011